Чемпионат Африки по самбо 2019 года прошёл в городе Касабланка (Марокко) 15-16 июня.

Медалисты

Мужчины

Медальный зачёт

Женщины

Медальный зачёт

Боевое самбо

Медальный зачёт

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 

2019 год в самбо
Чемпионаты Африки в 2019 году
Чемпионаты Африки по самбо
Спорт в Марокко в 2019 году
Июнь 2019 года
Международные спортивные соревнования в Касабланке
Чемпионаты Африки в Марокко
Международные соревнования по самбо в Марокко